Jméno a příjmení František Zapletal má více nositelů:

 František Zapletal (1861–1935) – katolický duchovní, biskup
 František Zapletal (fotbalista) – český fotbalista
 František Zapletal (matematik) (1924–1988) – český matematik a učitel
 František Zapletal z Luběnova (1826–1898) – moravskoslezský vrchní státní zástupce, zemský poslanec